Ричвуд има више значења:
 Ричвуд (Њу Џерзи)
 Ричвуд (Тексас)
 Ричвуд (Западна Вирџинија)
 Ричвуд (Луизијана)
 Ричвуд (Охајо)